Эксталига 2015/2016 — 24-й сезон Белорусской экстралиги. Сезон начался 3 сентября 2015 года и закончится в марте 2016 года. В турнире приняли участие 12 клубов из Белоруссии.

Участники

Тренеры и капитаны

Регулярный чемпионат

2 этап

Группа «А» 

  М — место в конференции, И — игр, В — выигрышей, ВО — выигрышей в овертайме, ПО — поражений в овертайме, П — поражений, Ш — забитые-пропущенные шайбы, ±Ш — разница шайб, О — очков

р – победитель регулярного чемпионата, п – команда, прошедшая в плей-офф

 Группа «Б» 

  М — место в конференции, И — игр, В — выигрышей, ВО — выигрышей в овертайме, ПО — поражений в овертайме, П — поражений, Ш — забитые-пропущенные шайбы, ±Ш — разница шайб, О — очков

п – команда, прошедшая в плей-офф

Статистика Регулярного чемпионата

Статистика игроков

Плей-офф

Статистика Плей-офф

Статистика игроков

См. также 
 Белорусская экстралига

Ссылки 

Хоккей с шайбой в Белоруссии
Сезоны Белорусской экстралиги
2015 год в хоккее
2016 год в хоккее
Спорт в Белоруссии в 2015 году
Спорт в Белоруссии в 2016 году